Kaplí zasvěcených svaté Ludmile je více:

 Kaple svaté Ludmily (Andělská Hora)
Kaple svaté Ludmily (Horní Libochová)
 Kaple svaté Ludmily (Chmelištná)
 Kaple svaté Ludmily (Mělník) – součást mělnického zámku
Pravoslavná kaple svaté Ludmily v Mělníku –  součást Duchovního centra sv. Mikuláše Kabasily v ulici Českolipská
 Kaple svaté Ludmily (Městec)
 Kaple sv. Marty a Ludmily (Přední Kopanina), Praha 6

Reference

Související články 
 Kostel svaté Ludmily